Mesonychium Lepeletier & Serville, 1825 — род пчёл, из трибы Ericrocidini семейства Apidae. Собирательные волоски образуют так называемую корзинку.

Распространение 
Неотропика: Аргентина (Mendoza, Neuquén, Tucumán); Бразилия (Amapá, Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo); Венесуэла, (Antofagasta, Cautín, Concepción, Elqui, Santiago, Valparaíso); Перу (Apurímac, Cuzco, Tacna), Чили, Эквадор.

Классификация 
Известно около 10 видов.

Примечания

Литература 
 Snelling, R. R. & Brooks, R. W. (1985). A review of the genera of cleptoparasitic bees of the tribe Ericrocini (Hymenoptera: Anthophoridae). Contrib. Sci. Nat. Hist. Mus. Los Angeles Co. 369: 1-34.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки